3 miejscowości w Polsce: 
 Słone – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Słone – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Słone – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica

oraz:
 Słone – dzielnica Kudowy-Zdroju
 Słone – część Rabki-Zdroju

Ukraina:
 Słone – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim